Südkorea hat ein landesweites System von Nationalstraßen ( , Ilban Gukdo) die sich von den Schnellstraßen unterscheiden. Das Ministerium für Land, Infrastruktur und Transport und anderen staatlichen Stellen verwaltet die Nationalstraßen.

Nationalstraßen

Weblinks 
 Ministry of Land, Infrastructure and Transport (englisch)

Nationalstrassen Sudkorea
!